Весли Мораэс Феррейра да Силва (; родился 26 ноября 1996 года, Жуис-ди-Фора) — бразильский футболист, нападающий английского клуба «Астон Вилла», выступающий на правах аренды за испанский «Леванте».

Клубная карьера 
Весли начинал футбольную карьеру в клубе «Итабуна» из одноимённого города. В июле 2014 года нападающий находился на просмотре во французском «Нанси». Летом 2015 года бразилец перешёл в словацкий «Тренчин», в составе которого дебютировал 14 июля в матче Лиги чемпионов УЕФА против румынского «Стяуа». Через три дня Весли сыграл свою первую игру в чемпионате Словакии, выйдя на замену в матче с «Земплин».

22 июля он забил первые голы за «Тренчин», отметившись дублем в ответном матче Лиги чемпионов со «Стяуа». Встреча завершилась победой его команды со счётом 2:3, однако благодаря победе в первой игре в следующий раунд вышла румынская команда. За пять месяцев Весли забил в чемпионате 6 голов в 18 матчах, а также отличился 3 голами в Кубке Словакии.

В конце января 2016 года Весли перешёл в бельгийский «Брюгге», подписав с клубом контракт на 3,5 года. В сезоне 2016/17 Весли провёл 25 игр в которых забил 6 голов.

13 июня 2019 года было объявлено, что «Брюгге» договорился о переходе Весли в английский клуб «Астон Вилла».

Достижения 
«Брюгге»
 Чемпион Бельгии: 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2016, 2018

Статистика по сезонам

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте clubbrugge.be

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Тренчин»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Леванте»